

Pessoas
João Vítor Saraiva, mais conhecido como Madjer, futebolista de areia português
João Vítor Xavier, político brasileiro
João Vitor Lima Gomes, futebolista brasileiro

Joao Vitor